«Трансбу́нкер» — российская нефтяная компания, лидер рынка бункеровки судов.

Основана в 1991.

Владельцы компании — физические лица Иосиф Сандлер, Сергей Пугачев (председатель совета директоров «Трансбункера»), вместе контролирующие пакет более 75 % акций головной компании группы — Tanor SA. Оставшийся пакет — у иностранных инвесторов, включая партнера «Трансбункера» — британскую компанию Daxin.

Деятельность 
Головная структура компании Tanor SA (Швейцария), которой подчиняются четыре субхолдинга — владелец основных активов группы Transbunker Capital Ltd (Кипр), отвечающая за коммерческую и техническую эксплуатацию Transbunker Management Ltd (Кипр), субхолдинг, отвечающий за зарубежные трейдинговые операции и его аналог для российских операций Transbunker Holding Ltd (Москва).

Компании принадлежит 12 судов, пять нефтебаз, нефтеперерабатывающий завод в Ванино. Бункеровка судов осуществляется в портах Дальнего Востока (Ванино, Холмск, Корсаков, Находка, Владивосток), Украины (порт Южный, Рени),Керчь, Новороссийск, Туапсе, Тамань, порт Кавказ. Помимо бункеровки, компания занимается оптовой торговлей нефтепродуктами.

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Нефтяные компании России